Pteroplatini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Pteroplatini (Thomson, 1860)
 Gênero Aphylax (Lacordaire, 1869)
 Gênero Corynellus (Bates, 1885)
 Gênero Cosmoplatus (Aurivillius, 1891)
 Gênero Deltosoma (Thomson, 1864)
 Gênero Diastellopterus (Thomson, 1858)
 Gênero Nubosoplatus (Swift, 2008)
 Gênero Pseuderos (Lameere, 1893)
 Gênero Pteroplatus (Buquet, 1840)
 Gênero Thelgetra (Thomson, 1864)

Referências

Cerambycinae
Pteroplatini